Iwan Mielnikow (1832–1906) – rosyjski śpiewak operowy
 Iwan Mielnikow (1950–) – radziecki polityk